BNG steht für:
 Balthasar-Neumann-Gymnasium, staatliches Gymnasium in Unterfranken
 Bayerische Numismatische Gesellschaft, Verein in München zur Pflege, Förderung und Auswertung der Numismatik und ihrer Hilfswissenschaften
 BNG Nieuwe Literatuurprijs, niederländischer Literaturpreis
 Bloque Nacionalista Galego, politische Partei in Spanien
 Britten-Norman Group, britischer Flugzeughersteller
 Bruttonationalglück, Begriff aus der Wirtschaftsethik
 Flughafen Banning in Banning (Kalifornien), nach IATA-Flughafencode
 Broadband Network Gateway, Breitband-Zugangsserver
 British National Grid, das auf den Karten des britischen Ordnance Survey verwendete Koordinatensystem, siehe National Grid (Ordnance Survey)
 Bahnhof Neuenhagen (b Berlin) (DS100-Code)

bng steht für:
 Benga (Sprache) in Äquatorialguinea und Gabun, nach Sprachcode ISO-639-3
 Berufsverband niedergelassener Gastroenterologen

Abkürzung